Bei den Asienspielen 2014 in Südkorea wurden vom 14. September bis zum 2. Oktober 2014 zwei Wettbewerbe im Fußball ausgetragen. Am Turnier der Männern nahmen 29 Mannschaften teil, bei den Frauen waren es 11 Mannschaften. Ausgetragen wurden die Spiele nicht nur in Incheon, sondern auch in den umliegenden Städten Ansan, Goyang und Hwaseong. 

Wie seit dem Turnier 2002 in Busan wurden bei den Männern nur U-23-Mannschaften zugelassen, die mit maximal drei älteren Athleten verstärkt werden durften. Diese Einschränkung gab es bei den Frauen nicht.

Das Turnier der Männer gewann Südkorea mit einem 1:0-Sieg nach Verlängerung im Finale gegen Nordkorea. Im Spiel um Bronze setzte sich der Irak mit 1:0 gegen Thailand durch. Bei den Frauen gewann Nordkorea das Finale gegen Japan mit 3:1. Die Bronzemedaille sicherte sich Südkorea mit einem 3:0-Sieg gegen Vietnam.

Spielorte 
Die Spiele wurden in sechs verschiedenen Stadien in Südkorea ausgetragen. Die beiden Endspiele fanden in Incheon im Munhak-Stadion statt, die beiden Spiele um Bronze im kleineren Fußballstadion der Stadt.

 Incheon-Munhak-Stadion, Incheon
 Incheon-Fußballstadion, Incheon
 Incheon Namdong Asiad Rugby Field, Incheon (nur Gruppenphase beim Frauenturnier)
 Ansan-Wa~-Stadion,  Ansan
 Goyang-Stadion, Goyang
 Hwaseong-Stadion, Hwaseong

Männerturnier

Teilnehmer 
Die Mannschaften wurden für die Setzliste nach ihren Platzierungen beim Fußballturnier der Asienspiele 2010 gesetzt. Die Auslosung fand am 21. August 2014 statt.

Mit insgesamt 29 Mannschaften wurde ein neuer Rekord aufgestellt. Von den Teilnehmern 2010 fehlten mit Bahrain, Katar und Turkmenistan nur drei Teams. Wieder dabei waren Afghanistan (letztmals 2002), Indonesien und Tadschikistan (beide letztmals 2006). Erstmals mit einer U-23-Mannschaft vertreten waren Laos, Nepal, Osttimor und Saudi-Arabien.

Gruppenphase 
Die Gruppensieger und -zweiten qualifizierten sich für das Achtelfinale, die Dritt- und Viertplatzierten schieden aus dem Wettbewerb aus. Bei Punktgleichheit zweier oder mehrerer Mannschaften wurde die Platzierung durch folgende Kriterien ermittelt:

 Tordifferenz aus allen Gruppenspielen
 Anzahl Tore in allen Gruppenspielen
 Anzahl Punkte im direkten Vergleich
 Tordifferenz im direkten Vergleich
 Anzahl Tore im direkten Vergleich
 Losentscheid

Gruppe A 

|}

Gruppe B 

|}

Gruppe C 

|}

Gruppe D 

|}

Gruppe E 

|}

Gruppe F 

|}

Gruppe G 

|}

Gruppe H 

|}

Achtelfinale

Viertelfinale

Halbfinale

Spiel um Bronze

Finale

Torschützenliste 
Nachfolgend sind die besten Torschützen des Turnieres aufgeführt. Bei gleicher Anzahl an Toren sind die Spieler alphabetisch sortiert.

Frauenturnier

Teilnehmer 
Die Mannschaften wurden für die Setzliste nach ihren Platzierungen beim Fußballturnier der Asienspiele 2010 gesetzt. Die Auslosung fand am 21. August 2014 statt.

Mit elf Mannschaften wurde ein neuer Rekord aufgestellt. Neben den sieben wieder teilnehmenden Teams von 2010 waren auch Hongkong (letztmals 1990), Indien (letztmals 1998) und Chinese Taipei (letztmals 2006) wieder dabei. Erstmals mit einer Frauenmannschaft vertreten waren die Malediven.

Gruppenphase 
Die Gruppensieger und -zweiten qualifizierten sich zusammen mit den beiden besten Gruppendritten für das Viertelfinale, der verbleibende Drittplatzierte und die Viertplatzierten schieden aus dem Wettbewerb aus. Bei Punktgleichheit zweier oder mehrerer Mannschaften wurde die Platzierung durch folgende Kriterien ermittelt:

 Tordifferenz aus allen Gruppenspielen
 Anzahl Tore in allen Gruppenspielen
 Anzahl Punkte im direkten Vergleich
 Tordifferenz im direkten Vergleich
 Anzahl Tore im direkten Vergleich
 Losentscheid

Gruppe I 

|}

Gruppe J 

|}

Gruppe K 

|}

Tabelle der Gruppendritten 
Um alle Gruppendritten vergleichbar zu machen, wurden in den beiden Vierergruppen die Spiele des Gruppendritten gegen den Gruppenletzten nicht berücksichtigt.

|}

Viertelfinale

Halbfinale

Spiel um Bronze

Finale

Torschützenliste 
Nachfolgend sind die besten Torschützen des Turnieres aufgeführt. Bei gleicher Anzahl an Toren sind die Spieler alphabetisch sortiert.

Weblinks 
 Das Männerturnier bei RSSSF.com
 Das Frauenturnier bei RSSSF.com

Fussball
2014
Fußballveranstaltung 2014
Fußball (Südkorea)